Psycho Tropical Berlin — дебютный студийный альбом французской группы La Femme. Он был выпущен 8 апреля 2013 года под лейблом Barclay Records.

Список композиций

В поп-культуре 
 Трек «Sur la Planche» был использован в рекламном ролике Renault Captur.
 Трек «Sur la Planche» был использован во французском сериале «На зов скорби», первый сезон, третий эпизод.
 Трек «Hypsoline» звучит в титрах фильма ужасов «Париж: Город мёртвых».
 Трек «Si Un Jour» звучит в финальных титрах сериала от Netflix «Lovesick».
 Трек «La Femme Resort» был использован в короткометражном фильме «Crème Caramel».
 Трек «La Femme» был саундтреком к показу мод Saint Laurent Paris осень/зима 2015/2016.

Восприятие

Примечания